Казначе́йство — организация казначеев, обслуживающих казну — государственное, учрежденческое или частное хранилище денег.
 Казначейство России — федеральный орган исполнительной власти (федеральная служба), осуществляющий в соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета.
 Главное казначейство — одно из основных финансовых ведомств Российской империи.
 Казначейство Её Величества — министерство финансов Великобритании.
 Казначейство США — министерство финансов США.
 Казначейство организации — подразделение корпорации, банка или другой финансовой организации, управляющее активами (вложениями, инвестициями) и пассивами (ресурсами, привлеченными средствами) данной организации.